Хутхул — село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет „Хутхульский“».

Географическое положение 
Расположено в 2 км к востоку от районного центра села Тпиг, на реке Чирагчай в месте впадения в неё реки Мисичай, у подножья горы Каракдаг.

Население

Примечания 

Населённые пункты Агульского района